La Coppa di Finlandia 2017 si è svolta dal 5 ottobre 2017 al 6 gennaio 2018: al torneo hanno partecipato dodici squadre di club finlandesi e la vittoria finale è andata per la prima volta all'.

Regolamento
Le squadre hanno disputato primo turno, quarti di finale, giocati con gare di andata e ritorno, semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Primo turno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Finale

Statistiche

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2017
 2017